

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Rodzone – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin
 Rodzone – przysiółek  wsi Smolniki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Rodzone – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa